drzewko szczęścia – inaczej grubosz jajowaty, gatunek rośliny z rodziny gruboszowatych
 drzewko szczęścia – popularny gadżet mający postać drzewka z drutu i kamyków (bursztynów itp.)
 Drzewko szczęścia – teleturniej Polsatu